Флаг муниципального образования Горнозаво́дский городской округ Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Первоначально данный флаг был утверждён 30 сентября 2008 год а как флаг Горнозаводского муниципального района и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5055.

Этот же флаг использовался в качестве официального символа Горнозаводского городского поселения.

Законом Пермского края от 23 апреля 2018 года № 223−ПК из состава из состава Горнозаводского муниципального района было выделено Горнозаводское городское поселение которое было преобразовано в Горнозаводский городской округ.

Законом Пермского края от 28 мая 2018 года № 233−ПК все муниципальные образования Горнозаводского муниципального района были объединены с Горнозаводским городским округом.

Решением Горнозаводской городской думы от 21 сентября 2018 года было решено применять герб и флаг Горнозаводского муниципального района в качестве официальных символов Горнозаводского городского округа до регистрации официальных символов (герба и флага) Горнозаводского городского округа.

Решением Горнозаводской городской Думы от 25 сентября 2018 года был утверждён флаг Горнозаводского городского округа полностью повторяющий флаг упразднённого Горнозаводского муниципального района.

Описание 
Описание флага, утверждённое 30 сентября 2008 года решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района № 60, гласило:

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, лазоревого (синего) цвета, воспроизводящее композицию герба муниципального района.

26 ноября 2008 года, решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района № 78, по рекомендации Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, было изменено описание флага:

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, лазоревого (синего), зелёного, белого цветов, воспроизводящее композицию герба муниципального района.

Описание флага, утверждённое 25 сентября 2018 года, гласит:

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, лазоревого (синего), зелёного, белого цветов, воспроизводящее композицию Герба Горнозаводского городского округа.

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Горнозаводского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Недра Уральских гор, где расположен Горнозаводский муниципальный район, богаты различными полезными ископаемыми.

Разработка месторождений железной руды способствовала развитию на территории района горнозаводской (металлургической) промышленности.

В 1829 году возле посёлка Промысла был найден первый российский алмаз. Кристалл в человеческой руке символизирует природные богатства, благодаря которым развивается район.

Примечания 

Флаги с изображением руки